Un écueil est un rocher affleurant à la surface de l'eau et présentant des dangers pour la navigation.
 Au sens figuré, un écueil est un obstacle ou un danger.

Toponyme 
 Écueil est une commune de la Marne.